BOQ peut faire référence à :
 , une banque australienne ;
 .

Code IATA des aéroports